Makelele peut désigner :
 Claude Makélélé (1973-), footballeur et entraîneur français ;
 Makelele (1985-), footballeur brésilien.